Vitkovac (gmina Aleksinac) – wieś w Serbii, w okręgu niszawskim, w gminie Aleksinac
 Vitkovac (gmina Knjaževac)– wieś w Serbii, w okręgu zajeczarskim, w gminie Knjaževac
 Vitkovac (miasto Kraljevo) – wieś w Serbii, w okręgu raskim, w mieście Kraljevo